Comunità di San Giovanni – istituto religioso fondato nel 1975 da Marie-Dominique Philippe
 Comunità di San Giovanni – istituto secolare fondato nel 1944 da Hans Urs von Balthasar e Adrienne von Speyr